Vial steht für:
 Injektionsfläschchen
 Piz Vial, ein Berg in den Schweizer Alpen im Kanton Graubünden

Vial ist der Familienname folgender Personen:
 Dennis Vial (* 1969), kanadischer Eishockeyspieler
 Eugène Vial (1863–1942), französischer Lokalgelehrter
 Félix de Vial (1864–1949), französischer General
 Gérard Vial (* 1941), Schweizer Automobilrennfahrer
 Honoré Vial (1766–1813), französischer General der Infanterie
 José Joaquín Prieto Vial (1786–1854), Präsident von Chile (1831–1841)
 Juan de Dios Vial Correa (1925–2020), chilenischer Mediziner
 Laurent Vial (* 1959), Schweizer Radrennfahrer
 Manuel Camilo Vial Risopatrón (* 1935), chilenischer Geistlicher, Bischof von Temuco
 Octavio Vial (* 1919), mexikanischer Fußballspieler und -trainer
 Patrick Vial (* 1946), französischer Judoka
 Paul Vial (1855–1917), französischer katholischer Missionar bei den Yi (Lolo) in China